Shivers – drugi solowy album holenderskiego DJ-a i producenta, Armina van Buurena. Wydany 8 sierpnia 2005 roku.

Lista utworów

Edycja specjalna 
5 grudnia 2011 nakładem ProLogic Music dotychczas niewydany w Polsce album znalazł się w polskich sklepach. Edycja specjalna zawiera 2 dyski. Pierwszy jest podstawową płytą z drugiego albumu van Buurena, a na drugim krążku znajdują się dodatkowe utwory.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Armina van Buurena
Albumy Armada Music